École de Paris (frz. für Pariser Schule) steht für:

 École de Paris (Anthropologie), Richtung der Historischen Anthropologie
 École de Paris (Kunst), Gruppen von in Paris tätigen Künstlern
 École de Paris, Richtung der Medizin, siehe Pariser Schule (Medizin)
 École de Paris (Musik), ein im Paris der 1920er und 1930er Jahre gegründeter Zusammenschluss ausländischer Komponisten, wozu der Ungar Tibor Harsányi, der Pole Alexandre Tansman und der Schweizer Conrad Beck zählten.
 École de Paris (Psychiatrie), Richtung der Psychiatrie, siehe Hypnose #Geschichte
 École de Paris (Semiotik), eine von Algirdas Julien Greimas begründete Richtung der modernen Semiotik
 École de Paris, Richtung der Theologie, siehe Fideismus #Weitere Bedeutungen